Kaukasus (gebergte); een gebergte op de grens van de Russische Federatie, Georgië, Armenië en Azerbeidzjan.
Kaukasus (gebied); een gebied dat bovenstaand gebergte omvat en het omringende laagland.
Kaukasus (Maan); een gebergte op de Maan.